Роджер Флорес Солано (; род. 26 мая 1959, Сан-Хосе, Коста-Рика) — коста-риканский футболист и тренер. Участник чемпионата мира по футболу 1990 года. Обладатель Кубка наций Центральной Америки 1991.

Карьера

Клубная карьера 
Свою карьеру игрока Флорес начал в возрасте 17 лет в «», выступавшей во . В середине 80-х он пришёл в «Алахуэленсе» и выиграл с ним два чемпионства, а также Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1986 года. После перехода игрока в стан главных конкурентов «красно-чёрных» — «Саприссу» — его карьера достигла пика: Флорес ещё трижды выигрывал чемпионат своей страны и дважды — Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

Карьера в сборной 
Дебют Флореса за сборную Коста-Рики состоялся в 1983 году; всего же за национальную команду он провёл 49 игр, забив 2 гола. В 1990 году вошёл в состав сборной для участия на чемпионате мира в Италии, где отыграл все 4 игры своей команды с капитанской повязкой и сравнял счёт в решающем матче группового этапа, забив мяч в ворота Швеции.

В 1991 году в составе своей сборной стал обладателем Кубок наций Центральной Америки, а также участвовал в Золотом кубке КОНКАКАФ, где коста-риканцы заняли 4 место, а Флорес провёл свой заключительный матч в футболке национальной команды.

Голы за сборную
{ class="wikitable" style="font-size: 95%"
-
 align=center width=30№
 align=center width=135Дата
 align=center width=165Соперник
 align=center width=100Счёт
 align=center width=120Голы Флореса
 align=center width=320Турнир
-
align=center1
2 апреля 1989
 Гватемала
align=center2:1
align=center1
Отборочные матчи ЧМ-1990
-
align=center2
20 июня 1990
 Швеция
align=center2:1
align=center1
Чемпионат мира 1990
-
}

Примечания 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Сан-Карлос»
Футбольные тренеры Коста-Рики
Тренеры ФК «Эредиано»